Muraenolepis är ett släkte av fiskar. Muraenolepis ingår i familjen Muraenolepididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Torskartade fiskar
Muraenolepis